Маркус Гелльнер — шведський лижник
 Марк-Кевін Гелльнер — німецький тенісист